Miejscowości w USA:
 Upton – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie LaRue
 Upton – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Upton – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Upton – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Weston
Gminy w USA:
 Upton (ang. Upton Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Upton (ang. Upton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Upton (ang. Upton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Texas
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Upton (ang. Upton County) – w stanie Teksas
W Wielkiej Brytanii:
 Upton – miejscowość w Bassetlaw, w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Upton – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Upton – miejscowość w Bexley, w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Upton – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Upton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalii, w civil parish Bude-Stratton
 Upton – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Upton – miejscowość w Payhembury, w hrabstwie Devon (Anglia)
 Upton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Upton – miejscowość w Halton, w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Upton – miejscowość w Huntingdonshire, w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Upton – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Upton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Upton – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Upton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Upton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalii, w civil parish Linkinhorne
 Upton – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Upton – miejscowość w Newark and Sherwood, w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Upton – miejscowość w Newham, w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Upton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Upton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Upton – miejscowość w Peterborough, w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Upton (północ Hampshire) – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Upton (południe Hampshire) – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Upton – miejscowość w South Milton, w hrabstwie Devon (Anglia)
 Upton – miejscowość w South Somerset, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Upton – miejscowość w Vale of White Horse, w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Upton – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Upton – miejscowość w Burford, w West Oxfordshire, w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Upton – miejscowość w Long Sutton, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Upton – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Upton – miejscowość w hrabstwie Wight (Anglia)
 Upton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Upton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)